Игрок года по версии Ассоциации футбольных журналистов Северной Ирландии (часто называют Игрок года по версии АФЖ) — ежегодная награда, которая вручается игроку, признанному лучшим в сезоне в Премьер-лиге Северной Ирландии. Параллельно в Северной Ирландии существует вторая награда — «Футболист года Ольстера». Премия вручается с сезона 1969/70, и победитель выбирается голосованием среди членов ассоциации. Первым обладателем награды стал Дес Диксон из «Колрейна». Единственный игрок, получавший награду трижды, — это Гленн Фергюсон. Ещё двое выигрывали награду дважды: Айван Мюррей — в 1975 году и Винни Аркинс — в 2002 году.

Победители

Распределение по клубам

Распределение по странам

Примечания

Ссылки 
 «Player of the Year». Northern Ireland Football Writers' Association. Retrieved 20 August 2010.

Футбол в Северной Ирландии
Футбольные награды